Alexander Pravda est un astronome slovaque.

Travaillant à Modra, c'est un découvreur prolifique d'astéroïdes. D'après le centre des planètes mineures, il en co-découvert 50 avec Adrián Galád, un avec Dušan Kalmančok et un avec Palo Zigo.

Liste des astéroïdes découverts

Références 

Astronome slovaque du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)